Tenisový turnaj ATP U.S. Men's Clay Court Championships 2011, česky Tenisové mistrovství USA mužů na antuce 2011, se konal ve dnech 4. – 10. dubna v americkém Houstonu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 442 500 USD.

Američan Ryan Sweeting vyhrál první turnaj na okruhu ATP Tour, bratři Bryanové obhájili titul z loňského roku.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Mardy Fish (čtvrtfinále)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  John Isner (čtvrtfinále)
  Benjamin Becker (1. kolo)
  Kei Nišikori (finále)
  Pablo Cuevas (semifinále)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Franco Ferreiro /  André Sá ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

U.S. Men's Clay Court Championships
Tenis v USA v roce 2011
ATP World Tour 2011